Kandaga, peut désigner :
 Kandaga, la commune située dans le département de Diabo au Burkina Faso
 Kandaga, la commune située dans le département de Pella au Burkina Faso